Tadeusz Wojtczak (ur. 1913) – żołnierz Armii Krajowej
 Tadeusz Wojtczak (1915-1944) – podharcmistrz, konspirator